

Patronyme 
 
 Albert Ritchie (1876-1936), homme politique américain ;
 Anthony Ritchie (né en 1960), compositeur néo-zélandais ;
 
 Benjamin Ritchie (né en 2000), skieur alpin américain
 Billy Ritchie (1936-2016), footballeur écossais ;
  (1906-1995), diplomate canadien ;
 Dave Ritchie (1892-?), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dennis Ritchie (1941-2011), un des pionniers de l'informatique moderne ;
 Don Ritchie (1944-2018), athlète britannique adepte de la course d'ultrafond ;
  (1916-2002), diplomate canadien ;
 Erika Ritchie, femme politique provinciale canadienne ;
 George Ritchie (1848-1896), joueur de rugby écossais ;
 Guy Ritchie (1968-), producteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Jean Ritchie (1922-2015), chanteuse de folk américaine ;
 Jill Ritchie (1974-), actrice américaine ;
 Jack Ritchie (1922-1983), nouvelliste américain de littérature policière ;
 Joanne Ritchie, triathlète canadienne ;
 John Ritchie  (1941-2007), footballeur britannique ;
 John Ritchie (1957-1979), plus connu sous le pseudonyme de Sid Vicious, musicien britannique ;
 Josiah Ritchie (1870-1955), joueur de tennis britannique ;
 
 Michael Ritchie (1938-2001), réalisateur américain ;
 Neil Ritchie (1897-1983), général britannique ;
 Nick Ritchie (1995-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Ritchie, chanteur britannique naturalisé bresilien.

Prénom 

Patronyme écossais